Zkracovačka může být:

 Zkracovačka (cvičení) – cvik pro břišní svaly
 Zkracovačka (uzel) či ovčí nožka – uzel pro zkrácení napínaného lana